Località del Botswana:
 Phiring – nel Distretto Sudorientale
 Phiring – nel Distretto di Kweneng